С момента своего основания футбольный клуб «Динамо» Москва и его игроки завоевали значительное число титулов, призов и наград. Ниже приводится их полный список.

Командные

Национальные чемпионаты 
 Чемпионат СССР: 11
 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в)
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 11
 1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 5
 1952, 1960, 1973, 1975, 1990
 Кубок СССР: 6
 1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984
 Финалист Кубка СССР: 5
 1945, 1949, 1950, 1955, 1979
 Суперкубок СССР:
 1977
 Участник Суперкубка СССР:
 1985
 Серебряный призёр чемпионата России:
 1994
 Бронзовый призёр чемпионата России: 5
 1992, 1993, 1997, 2008 , 2021/22
 Кубок России:
 1994/95
 Финалист Кубка России: 4
 1996/97, 1998/99, 2011/12, 2021/22
 Первенство ФНЛ:
 2016/17

Международные 
 Финалист Кубка обладателей кубков:
 1971/72

Призы 
 Гроза авторитетов: 2
 1977, 1981
 Агрессивному гостю: 6
 1967, 1970, 1975, 1978, 1986, 1990
 Двумя составами: 4
 1963, 1970, 1973, 1976 (в)
 За волю к победе: 3
 1964, 1967, 1969
 За справедливую игру / Справедливой игры: 2
 1963, 1988
 Имени Григория Федотова: 1
 1970
 Крупного счёта: 1
 1968
 Кубок прогресса: 3
 1973, 1981, 1986

Личные 

 «Золотой мяч»: 1
 Лев Яшин (1963)
 Футболист года в России (еженедельник «Футбол»): 3
 Игорь Добровольский (1990)
 Игорь Колыванов (1991)
 Игорь Симутенков (1994)
 Футболист года в России (Спорт-Экспресс): 1
 Игорь Симутенков (1994)
 Лучший бомбардир чемпионата СССР (с 1958 года приз Лучшему бомбардиру): 7
 Михаил Семичастный (1936 (в)) — 6 голов
 Василий Смирнов (1937) — 8 голов
 Сергей Соловьёв (1948) — 25 голов
 Владимир Ильин (1954) — 11 голов
 Александр Бородюк (1986) — 21 гол
 Александр Бородюк (1988) — 16 голов
 Игорь Колыванов (1991) — 17 голов
 Лучший бомбардир чемпионата России: 1
 Игорь Симутенков (1994) — 21 гол
 Лучший вратарь XX века:
 Лев Яшин
 Вратарь года: 5
 Лев Яшин: 1960, 1963, 1966
 Владимир Пильгуй: 1973
 Дмитрий Тяпушкин :1997
 Лучшему новичку: 1
 Игорь Добровольский: 1986
 Самый красивый гол сезона: 2
 Владимир Козлов: 1971 
 Йожеф Сабо: 1972
 Лучшие дебютанты сезона: 14
 Юрий Авруцкий: 1964
 Александр Ракитский: 1965
 Владимир Штапов: 1965
 Геннадий Еврюжихин: 1966
 Владимир Ларин: 1968
 Владимир Смирнов: 1968
 Владимир Пильгуй: 1970
 Владимир Уткин: 1970
 Анатолий Байдачный: 1971
 Александр Маховиков: 1971
 Андрей Якубик: 1972
 Юрий Пудышев: 1973
 Вадим Павленко: 1974
 Александр Бубнов: 1975
 Александр Новиков: 1975
 Рыцарю атаки: 3
 Александр Бородюк: 1986, 1988 
 Игорь Колыванов: 1991

ФК «Динамо» Москва
Списки:Футбол в России
Футбольная статистика